Алфавітний список азербайджанських художників.

А 
 Фуад Абдурахманов

Б 
 Расім Бабаєв
 Абдул-Багі Бакуві

Г 
 Гусейн Гусейнов

К 
 Уста Гамбар Карабагі
 Ібрагім Кулієв

М 
 Беюкага Мірзазаде

Н 
 Тогрул Наріманбеков

Р 
 Ельбек Рзакулієв

С 
 Саттар Бахлул огли Бахлулзаде

Х 
 Фархад Халілов

Примітки 

Списки:Азербайджан
 
Азербайджан